XO – album Elliotta Smitha
 XO – singel Beyoncé Knowles
 XO – kanadyjska wytwórnia płytowa założona przez The Weeknda
 XO – konsola Microsoftu
 XØ – album Leathermouth